Berghalde ist der Ortsname von

 Berghalde (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Berghalde (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern